5-й Чемпионат мира по хоккею с мячом прошёл с 14 по 19 февраля 1967 года. Спустя 10 лет турнир приняла Финляндия. Впервые в истории соревнований до последнего матча на победу претендовали три команды. В итоге сборные Швеции, Финляндии и СССР набрали одинаковое количество очков. Судьбу золотых медалей решила разница забитых и пропущенных мячей — в пятый раз подряд лучшими стали хоккеисты Советского Союза.

Матчи

Итоговая таблица

Ссылки 
 Результаты Чм по бенди 1967

Чемпионаты мира по хоккею с мячом
Хоккей с мячом
Международные соревнования по хоккею с мячом в Финляндии
Февраль 1967 года
Спорт в Финляндии в 1967 году
Чемпионаты мира в Финляндии